Иван Борисевич:
 Борисевич, Иван Андреевич (1917—1981) — Герой Советского Союза.
 Борисевич, Иван Терентьевич (1875—1946) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Борисевич, Иван Христианович (Хрисанфович) (1910—1957) — советский футболист.